Натуральне число 1438
 1438 рік до нашої ери
 1438 рік нашої ери